

Arti figurative 
 Flora – dipinto di Tiziano agli Uffizi
 Flora – affresco proveniente dagli scavi archeologici di Stabia
 Flora – scultura del ticinese Vincenzo Vela

Astronomia 
 Famiglia Flora – famiglia di asteroidi di tipo S
 8 Flora – asteroide scoperto nel 1847

Biologia 
 Flora – insieme dei vegetali
 Flora batterica – insieme dei microrganismi o delle specie batteriche
 Flora intestinale – insieme dei microrganismi abitanti l'intestino di un organismo

Geografia 
 Filippine
 Flora – municipalità della Provincia di Apayao
 Norvegia
 Flora – ex comune della contea di Sogn og Fjordane, ora soppressa
 Stati Uniti d'America
 Flora – città della Contea di Clay, Illinois
 Flora – città della Contea di Carroll, Indiana
 Flora – città della Contea di Madison, Mississippi
 Suriname
 Flora – comune del distretto di Paramaribo

Mitologia 
 Flora – dea della religione romana

Musica 
 Flora – singolo degli Ancient Myth del 2010

Onomastica
 Flora – nome proprio di persona italiano femminile

Opere letterarie 
 Flora – commedia in versi in cinque atti di Luigi Alamanni
 Flora – trattato in quattro libri del 1633 sui fiori ornamentali e il giardinaggio di Giovanni Battista Ferrari
 Flora – romanzo giallo di Alessandro Robecchi

Persone 
 Agesilao Flora (1863-1952) – pittore italiano
 Alessandra Flora (1975) – paroliera, compositrice e imprenditrice italiana
 Ana Flora (...) – cantante brasiliana
 Francesco Flora (1891-1962) – critico e storico letterario italiano
 Giovanna Flora (1968) – autrice televisiva italiana
 Paul Flora (1922-2009) – artista e illustratore italiano

Altro 
 Flora – personaggio dell'opera di Verdi La traviata
 Flora – personaggio del cartone animato e del fumetto Winx Club
 Flora – nome in codice NATO dell'aereo sovietico Yakovlev Yak-23
 Contrada sovrana La Flora – contrada del Palio di Legnano
 Flora, Fauna e Serena – le tre fate che compaiono nel film Disney La bella addormentata nel bosco
 Flora – cortometraggio del 1989 diretto dal regista ceco Jan Švankmajer